Roßbander ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Roßbander (* 1960), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Ilja Roßbander (* 1988), deutscher Schauspieler